Kévin Malcuit (Châtenay-Malabry, 31 juli 1991) is een Frans-Marokkaans voetballer die doorgaans speelt als rechtsback. In september 2022 verruilde hij Napoli voor Ankaragücü.

Clubcarrière 
Malcuit speelde in de jeugd van Racing Paris en kwam in 2008 in de opleiding van AS Monaco terecht. In het eerste elftal van Monaco kwam hij tot drie competitiewedstrijden en na een verhuurperiode bij Vannes verkaste hij naar Fréjus Saint-Raphaël. Na anderhalf jaar bij deze club ging hij in januari 2014 voor Chamois Niortais spelen. In medio 2015 trok Saint-Étienne hem aan voor circa een half miljoen euro. Bij Saint-Étienne debuteerde hij in de Ligue 1. Zijn eerste seizoen leverde negen competitieduels op, het jaar erna vijfentwintig wedstrijden. Lille werd in juli 2017 zijn nieuwe club, voor een bedrag van negen miljoen euro. Malcuit maakte in de zomer van 2018 voor circa twaalf miljoen euro de overstap naar Napoli, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van vier seizoenen. In januari 2021 werd Malcuit voor het restant van het seizoen verhuurd aan Fiorentina. In de zomer van 2022 vertrok hij definitief bij Napoli, om daarop voor Ankaragücü te tekenen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 9 september 2022.

Referenties 

Frans voetballer